Зеленоборский — название населённых пунктов в России:

 Зеленоборский — посёлок в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Зеленоборский — посёлок городского типа в Кандалакшском районе Мурманской области.

См. также 
 Зеленоборск